Александр Николаевич Антонов (1863—1942) — российский военный деятель и педагог, генерал-майор Белой армии. Директор Петровского Полтавского кадетского корпуса (1917—1920).

Биография 
Родился 8 сентября 1863 года в Вильно.

В 1882 году после окончания Виленской мужской гимназии поступил в Виленское пехотное юнкерское училище после окончания которого в 1885 году был произведен в подпоручики и выпущен был в Троицкий 107-й пехотный полк. В 1889 году был произведён в поручики. В 1896 году после окончания Николаевской академии Генерального штаба по II разряду  был  переведён в Главное управление военно-учебных заведений и назначен командиром роты юнкеров и младшим офицером Виленского пехотного юнкерского училища. В 1897 году произведён в штабс-капитаны. С 1900 года назначен офицером-воспитателем, с 1910 по 1911 год — помощник инспектора классов Первого кадетского корпуса. В 1900 году произведён в капитаны, в 1903 году в подполковники. С 22 по 31 декабря 1908 года А. Н. Антонов в качестве обязательного участника был  представителем от Первого кадетского корпуса на Первом съезде офицеров-воспитателей кадетских корпусов. На съезде им был прочитан доклад на тему: «Воспитание и преподавателем; их взаимоотношения в общем деле воспитания и образования кадет». С 1911  по 1917 год — инспектор классов Донского Императора Александра III кадетского корпуса. В 1911 году за отличие по службе был произведён в полковники. 

С 1917 по 1920 год — директор Петровского Полтавского кадетского корпуса. С 1918 года корпус под руководством А. Н. Антонова входил в состав Украинской державы при Гетмане П. П. Скоропадском. В 1919 году корпус во главе с А. Н. Антоновым был эвакуирован во Владикавказ, затем в Кутаис (Грузия). С 1919 по 1920 года А. Н. Антонов являлся участником Белого движения в составе Вооружённых сил Юга России, продолжая возглавлять Петровский Полтавский кадетский корпус. В 1920 году после наступления Красной армии корпус был эвакуирован в Крым, где вместе с другими эвакуированными кадетскими корпусами объединяется в Крымский кадетский корпус. С начала 1920 года состоял в резерве чинов при штабе Русской армии генерала П. Н. Врангеля. С ноября 1920 года вместе с остатками армии был эвакуирован  из Крыма в район Черноморских проливов, затем в Болгарию и в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Был участником Галлиполийского сидения и членом Общества галлиполийцев. С 1925 года — штатный преподаватель Константиновского военного училища в Югославии

Скончался 16 мая 1942 года в городе Сарваш в Венгрии.

Библиография 
Виленское пехотное юнкерское училище: 1864-1899 / сост. А. Антонов. — Вильна : Тип. Штаба Виленскаго военнаго окр., 1900. — 115 с.
Первый Кадетский корпус / сост. А. Н. Антонов. — Изд. 2-е. — Санкт-Петербург: Скоропечатня Рашкова, 1906. — 56 с.
В память празднования 175-й годовщины Первого кадетского корпуса, 1732-1907 / сост. А. Антонов. —  : Скоропечатня Я. Рашкова, 1907. — 80 с.
Музей Первого кадетского корпуса / Сост. А. Антонов. — Санкт-Петербург: электр. типо-лит. Я. Рашкова, 1909. — 30 с.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом
 Орден Святой Анны 3-й степени 
 Орден Святого Станислава 2-й степени 
 Орден Святой Анны 2-й степени 
 Орден Святого Владимира 4-й степени 
 Орден Святого Владимира 3-й степени 
 Высочайшее благоволение (ВП 08.05.1915)

Примечания

Литература 
 Белое движение. Энциклопедия гражданской войны / Волков С. В. —  : Нева ;  : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 671 с. — ISBN 5-7654-1810-4
 Генералы и штаб-офицеры русской армии: Опыт мартиролога : в 2 т. / С. В. Волков. — Москва : ФИВ, Т. 1. — 2012. — 732 с. — ISBN 978-5-91862-007-6
 Незабытые могилы: российское зарубежье : некрологи 1917-1997 : в 6 т. / Российская гос. б-ка. Отд. лит. рус. зарубежья ; сост. В. Н. Чуваков. - Москва : Пашков дом, Т. 1: А-В. — 1999. — 659 с. — ISBN 5-7510-0169-9
 Кадетские корпуса Российской империи : в 2 т. / В. А. Гурковский ; Фонд содействия кадет. корпусам им. А. Йордана. —  : Белый берег, Т. 2. — 2005. — 366 с. — ISBN 5-98353-005-4

Ссылки 
 

Выпускники Виленского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Генерал-майоры (Российская империя)